Szepesi László
Szepesi László (1930–1994) erdőmérnök
Szepesi László (1948) vívóedző, egyetemi tanár

Szepessy László
Szepessy László (1880–1915) tanár, költő, újságíró
Szepessy László (1949–2022) labdarúgó